Il doppio del torneo di tennis Lorraine Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Klaus Eberhard e Karl Meiler che hanno battuto in finale Robin Drysdale e Andrew Jarrett 4–6, 7–6, 6–3.

Teste di serie 

 Víctor Pecci /  Balázs Taróczy (semifinali)
 Ismail El Shafei /  Pavel Složil (quarti di finale)

 Jean-Louis Haillet /  Yannick Noah (quarti di finale)
 Paul Kronk /  Cliff Letcher (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lorraine Open 1979